China Open 2018 steht für folgende Sportturniere:

 China Open 2018 (9-Ball), Poolbillardturnier
 China Open 2018 (Snooker), Snookerturnier
 China Open 2018 (Tennis), Tennisturnier
 China Open 2018 (Tischtennis), Tischtennisturnier
 China Open 2018 (Badminton), Badmintonturnier